Тисмевак има више значења:

 Општина Тисмевак (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тисмевак (Тисмевак, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику